Caenagnathoidea — надсемейство продвинутых тероподовых динозавров в составе инфраотряда овирапторозавров, жившее в течение мелового периода на территории современных Азии и Северной Америки. Отличаются характерными короткими черепами, оснащёнными клювами, похожими на клювы попугаев, а также зачастую костными гребнями на макушке. Размеры варьировали от индейки — у каудиптерикса — до 8-метрового, 1,4-тонного гигантораптора. Группа (наряду со всеми манирапторами) близка к предкам птиц. Наиболее полные экземпляры обнаружены в Азии, представляя группу Oviraptorinae. Примечательные, но фрагментарные остатки, известные из Северной Америки, почти все принадлежат подсемейству Elmisaurinae.

Самым ранним представителем Caenagnathoidea считается Microvenator celer, живший в конце нижнего мела (125,0—100,5 миллионов лет назад), хотя живший немногим ранее каудиптерикс, найденный в китайской формации Исянь, также может быть членом этой группы.

Классификация 
Внутренняя систематика овирапторозавров противоречива. Большинство ранних исследователей делило их на два семейства: ценагнатид (Caenagnathidae) и овирапторид (Oviraptoridae). Овирапторид делили на мелких, с короткими передними конечностями и, по большей части, не имеющих гребней Ingeniinae и крупных, с длинными передними конечностями и гребнем на черепе Oviraptorinae. Однако, поздние филогенетические исследования показали, что многие традиционные представители Caenagnathidae на самом деле более тесно связаны с хохлатыми овирапторидами. В связи с этим, а также потому, что, по крайней мере, одно исследование показало, что сам ценагнат, возможно, не являлся частью группы ценагнатид, Том Хольц в 2010 году расположил эту группу близко к овирапторидам и назвал её Elmisauridae, однако эта идея не получила поддержки других систематиков.

Приведённая ниже кладограмма является результатом филогенетического анализа, выполненного командой палеонтологов под руководством М. Ламанны в 2014 году при описании рода Anzu:

Примечания 

Овирапторозавры